Zbýšov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Zbýšov (okres Vyškov) gemeente in okres Vyškov
 Zbýšov (okres Kutná Hora), gemeente in okres Kutná Hora
 Zbýšov (okres Brno-venkov), stad in okres Brno-venkov